Mniszki ist der Name von Orten in Polen:
 Mniszki (Budry) im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Nonnenberg, Kreis Darkehmen (Angerapp), Ostpreußen)
 Mniszki (Międzychód) im Powiat Międzychodzki, Woiwodschaft Großpolen (Klein Münche, Kreis Birnbaum, Posen/Brandenburg)
 Mniszki (Łęczyca) im Powiat Łęczycki, Woiwodschaft Łódź
 Mniszki (Danzig), Ortschaft der Stadt Danzig, Woiwodschaft Pommern